Джо́зеф Йо́бо (; 6 сентября 1980 года, Коно, Риверс, Нигерия) — нигерийский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Йобо начал профессиональную карьеру в «Стандарде» в 1998 году. Он дебютировал в составе команды в 2000 году, а всего за клуб сыграл 46 раз. В 2001 году он был куплен «Марселем».

Вскоре после дебюта, Йобо был отдан в аренду в «Тенерифе». После примерно девяти месяцев, Йобо вернулся в «Марсель», а в июле 2002 года опять же на правах аренды отправился в «Эвертон». В 2003 году «Эвертон» выкупил игрока у «Марселя».

Йобо стал одним из наиболее последовательных игроков в «Эвертоне», и был одним из семи игроков в лиге, которые сыграли все игры на протяжении сезона 2006/07. В 2006 году Йобо продлил контракт с клубом до 2010 года. В сезоне 2009/10, Йобо пришлось приспосабливаться к своему новому партнеру по обороне, Сильвену Дистену, после перевода Джолеона Лескотта на левый фланг и травмы Фила Ягелки. 29 ноября 2009 года он забил автогол в Мерсисайдском дерби, а «Эвертон» проиграл 0:2.

Сезон 2010/11 провёл в аренде в турецком «Фенербахче», в составе которого стал чемпионом Турции. Перед сезоном 2011/12 турецкий клуб продлил аренду футболиста. 30 января 2014 года перешёл в английский «Норвич Сити» на правах аренды до конца сезона 2013/14.

Карьера в сборной 
Впервые Йобо получил вызов в сборную в 2001 году. На ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее провел 3 матча, но не помог национальной команде выйти из группы. Его игра на международном уровне получила положительные отзывы. Он также играл на ЧМ-2010 в Южной Африке. Сыграл на ЧМ в Бразилии в 2014 году, где отметился автоголом в своей сотой игре в футболке «суперорлов» (на стадии 1/8 финала в матче против Франции). После того поединка Йобо объявил о завершении карьеры в сборной.

Личная жизнь 
В 2010 году после краткого ухаживания Йобо женился на Адазе Игве. Широко освещалось в СМИ, что Йобо пошёл к Т. Б. Джошуа для молитвы после травмы подколенного сухожилия в 2010 году на Кубке африканских наций.

Благотворительная деятельность 
В 2007 году Йобо создал Благотворительный фонд для помощи неблагополучным детям в Нигерии. По состоянию на 18 июля 2007 года он раздал более 300 стипендий, начиная от начальной школы до университетского уровня. Йобо создал футбольную академию в регионе Нигерии Огони.

Достижения 
Фенербахче
 Чемпион Турции: 2010/11, 2013/14
 Обладатель Кубка Турции: 2011/12, 2012/13
Сборная Нигерии
 Обладатель Кубка африканских наций: 2013

Примечания

Ссылки 
 Joseph Yobo Foundation (Благотворительный фонд Дж. Йобо)
 Международные выступления
 
 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Норвич Сити»